Пятницкий сельский округ

Московская область 

 Пятницкий сельский округ Солнечногорского района (1994—2006)

Тверская область 

 Пятницкий сельский округ Ржевского района (до 2005 года)
 Пятницкий сельский округ Торопецкого района (до 2005 года)